Дана́я может означать:

 Даная () — в древнегреческой мифологии дочь аргосского царя Акрисия, заточённая отцом из боязни быть убитым внуком; родила Персея от Зевса, проникшего к ней в виде золотого дождя.
 Даная — монотипный род растений семейства Спаржевые.
 (61) Даная — астероид, открытый Германом Гольдшмидтом в 1860 году. 

 В искусстве
 «Даная» — трагедии Софокла (сохранилась фрагментарно), Еврипида, Ливия Андроника (не сохранились) и Невия.
 «» — картины различных художников XVI—XX веков.
 В кораблестроении
 «» — французский корвет, захваченный англичанами (1798—1801).
 «» — британский шлюп типа «Эклипс» (1867—1886).
 «Даная» — тип английских лёгких крейсеров времён Первой мировой войны.
 «Даная» — британский крейсер типа «Даная» (1918—1948). 
 «» — британский фрегат типа «Линдер» (1965—1991).